Бенетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бенетти, Адриана (1919 — 2016) — итальянская актриса.
 Бенетти, Рамиро (род. 1993) — бразильский футболист, полузащитник. 
 Бенетти, Ромео (род. 1945) — итальянский футболист, полузащитник. 

 Cantieri Benetti (итал.) - итальянская судостроительная компания.